Птичьи  — топоним в России.

Чукотский автономный округ 
 Птичьи — острова, на севере лагуны Кэйнгыпильгын Анадырского залива Берингова моря, координаты 63°34' с. ш. 178°44' в. д., код ГКГН 559128
 Птичьи — озёра, в левобережье р. Паляваам, координаты 68°47' с. ш. 171°03' в. д., код ГКГН 783702

См. также 
 Птичья
 Птичий
 Птичье